Dames de Meuse peut désigner : 
 Les Dames de Meuse, site situé dans la commune de Laifour, Ardennes ;
 Les Dames de Meuse, un livre de Françoise Bourdon édité par Omnibus ;
 La Légende des Dames de Meuse de Saint-Mihiel, Meuse.